Une coupe du monde (CDM) est une compétition sportive organisée à l'échelle mondiale.

Pour certaines disciplines sportives, elle consiste en un événement sportif isolé permettant de désigner un champion ou une championne du monde.

Pour d'autres, la coupe du monde consiste en une série d'événements compétitifs répartis le long du calendrier de la saison sportive, chacun de ces événements se déroulant dans différents pays. Dans ce second format, un classement général des participants est constitué en cumulant les points marqués lors de chaque étape de la série.

En plus de la coupe du monde, certaines fédérations internationales organisent aussi un championnat du monde. De fait, l'utilisation du terme « coupe » ou « championnat » relève bien souvent du simple choix lexical, qui varie selon le sport concerné, ou parfois même, selon la langue. Par exemple, en allemand, la coupe du monde de football est un « championnat du monde » : Weltmeisterschaft.

Événement sportif isolé 

 Coupe du monde d'athlétisme
 Coupe du monde de baseball
 Coupe du monde de boxe amateur
 Coupe du monde de cricket
 Coupe du monde de football
 Coupe du monde des clubs de la FIFA
 Coupe du monde de football de plage
 Coupe du monde de football féminin
 Coupe du monde de football américain
 Coupe du monde de golf
 Coupe du monde de gymnastique artistique
 Coupe du monde de hockey
 Coupe du monde de marche
 Coupe du monde de marathon
 Coupe du monde de polo
 Coupe du monde de rugby à sept
 Coupe du monde de rugby à XIII
 Coupe du monde de rugby à XV
 Coupe du monde de rugby à XV féminine
 Coupe du monde de tennis de table
 Coupe du monde des voitures de tourisme
 Coupe du monde de volley-ball masculin
 Coupe du monde de volley-ball féminin
 Coupe du monde de water-polo

Série d'événements sportifs 

 Coupe du monde d'aviron
 Coupe du monde de biathlon
 Coupe du monde de bobsleigh
 Coupe du monde de combiné nordique
 Coupe du monde de course en montagne
 Coupe du monde de cyclisme
 Coupe du monde d'escalade
 Coupe du monde d'escrime
 Coupe du monde de la luge
 Coupe du monde de natation FINA
 Coupe du monde de nage en eau libre
 Coupe du monde de parapente
 Coupe du monde de patinage de vitesse
 Coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte
 Coupe du monde de saut à ski
 Coupe du monde de skeleton
 Coupe du monde de ski acrobatique
 Coupe du monde de ski alpin
 Coupe du monde de ski de fond
 Coupe du monde de ski de vitesse
 Coupe du monde de snowboard
 Coupe du monde de triathlon
 Coupe du monde de tennis, autre nom de la Coupe Davis et de la Fed Cup
 Coupe du monde de VTT

Jeux de l'esprit, art et culture 
 Coupe du monde d'accordéon
 Coupe du monde d'échecs
 Coupe du monde d'improvisation
 Coupe du monde des jeux vidéo
 Coupe du monde de la pâtisserie
 Coupe du monde de Scrabble classique

Voir aussi 

 Liste des coupes
 Liste des championnats

 
Vocabulaire sportif